Osoby o nazwisku Helmer:
 Hermann Helmer (1849–1919) – niemiecki architekt
 Roger Helmer (ur. 1944) – brytyjski polityk
 Thomas Helmer (ur. 1965) – niemiecki piłkarz